Абрамавичюс — литовская фамилия. Известные носители:

 Абрамавичюс, Владас (1909—1965) — литовский поэт, переводчик, библиограф и историк культуры.
 Абрамавичюс, Леонардас (1900 или 1905 — 1960) — литовский шахматист.

См. также 
 Абромавичюс, Айварас (род. 1976) — литовский и украинский предприниматель.